Овечко Іван (1920 , Мелітополь — † 2002 , Денвер , штат Колорадо ) — український письменник , поет , літературознавець і критик .
 Овечко Володимир Сергійович —  український науковець, доктор фізико-математичних наук, професор.

Українські прізвища